Алина Давыдовна Грушина (Акобия) (; 5 августа 1999, Глобино, Полтавская область, Украина) — украинская спортсменка, борец вольного стиля, призёр чемпионата мира 2022 года и чемпионатов Европы.

Биография 
На международных соревнованиях выступает с 2015 года. Призёр чемпионатов мира и Европы среди спортсменов младше 23-х лет. 

На чемпионате мира среди спортсменов не старше 23-х лет в 2019 году в городе Будапеште, в весовой категории до 57 кг, завоевала серебряную медаль.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 57 кг Алина в схватке за золотую медаль уступила спортсменке из Норвегии Грейс Буллен и завоевала серебряную медаль взрослого чемпионата Европы.

На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в апреле в Варшаве, в весовой категории до 57 кг, украинская спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Украины
Чемпионки Европы по женской борьбе